Дми́трий Никола́евич Че́рышев () — российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей (забил 1 гол) и 1 неофициальный (Россия — сборная ФИФА, 0:2). Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду мадридского «Реала», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.

Биография 
Воспитанник нижегородской детско-юношеской спортивной школы «Торпедо». После окончания школы выступал в команде второй лиги СССР «Химик» (Дзержинск) вместе с другом детства, позднее футбольным арбитром, Игорем Егоровым. В 1989 году друзей призвали в армию (они служили в Кантемировской дивизии). После возвращения из армии Черышев был приглашён Валерием Овчинниковым в нижегородский «Локомотив», в котором выступал два года в первой лиге СССР, а также в высшей лиге первого чемпионата России (1992).

В межсезонье 1992/93 нападающего, которого отличала высокая скорость, пригласил московский клуб «Динамо». В первом сезоне Черышев в 22 играх чемпионата забил семь мячей. Выступая за «Динамо» на протяжении четырёх лет, Черышев дважды становился призёром чемпионата России и обладателем Кубка России, был приглашён в сборную России.

Забив 17 мячей в чемпионате 1996 года, Черышев занял третье место в списке бомбардиров после Александра Маслова и Олега Веретенникова. Этот сезон стал для Черышева последним в России — в ноябре 1996 года он перешёл в футбольный клуб испанской Примеры «Спортинг» (Хихон), где уже играли россияне Юрий Никифоров и Игорь Ледяхов. В «Спортинге» Черышев выступал до 2001 года, после чего перешёл в клуб второго испанского дивизиона «Бургос». В 2003 году Дмитрий Черышев завершил свою профессиональную карьеру в клубе четвёртого дивизиона Испании «Аранхуэс» уже в роли играющего тренера.

После того, как его сына пригласили в футбольную школу клуба «Реал Мадрид», Дмитрий переехал в столицу Испании, где поступил на тренерские курсы. Через два с половиной года Черышев получил диплом категории Pro и в 2006 году был приглашён на тренерскую должность в детскую команду «Реала».

13 декабря 2010 года был назначен на пост спортивного директора клуба «Сибирь» (Новосибирск).

16 июня 2011 года Черышев был утверждён на пост главного тренера нижегородской «Волги» , выступавшей в Премьер-лиге. Под его руководством «Волга» сумела сохранить место в Премьер-лиге и выйти в полуфинал Кубка России. После окончания сезона Черышев покинул клуб.

1 июля 2013 года возглавил молодёжный состав команды «Зенит» из Санкт-Петербурга. 24 мая 2014 года покинул свой пост.

27 октября 2014 года возглавил казахстанский клуб «Иртыш» (Павлодар). 8 мая 2015 года павлодарский клуб официально заявил об отставке Дмитрия Черышева с поста главного тренера.

28 июля 2015 года Черышев вошёл в тренерский штаб испанской «Севильи».

С июня 2016 года по январь 2017 года возглавлял саранскую «Мордовию».

11 июля 2018 года возглавил «Нижний Новгород», 15 октября 2019 отправлен в отставку.

22 июля 2022 года возглавил андоррский клуб «Санта-Колома».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 1994
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1993
 Обладатель Кубка России: 1994/1995
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (3): № 1: 1996; № 2: 1994; № 3: 1992
 Второе место среди вторых нападающих по оценкам «Спорт-Экспресс»: 1996 (средний балл 6,30)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Динамо» Москва
 Профиль на сайте legioner.kulichki.com
 «Наш человек в „Реале“», «Спорт-Экспресс Футбол», 22 декабря 2006
 «Сын в десять раз сильнее меня», «Спорт-Экспресс», 10 апреля 2008
 ,  «Наш человек в „Реале“», «Спорт-Экспресс», 17.01.2011

Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Бургос»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Волга» Нижний Новгород
Тренеры ФК «Иртыш» Павлодар
Тренеры ФК «Мордовия»
Тренеры ФК «Пари Нижний Новгород»
Тренеры ФК «Санта-Колома»